Рајхенбах може бити:

 Рајхенбах им Фогтланд, град у округу Фогтланд, у њемачкој покрајини Саксонија.
 Рајхенбах (Горња Лужица), град у округу Герлиц, у њемачкој покрајини Саксонија.
 Рајхенбах ам Хојберг, општина у округу Тутлинген, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.
 Рајхенбах (Кам), општина у округу Кам, у њемачкој покрајини Баварска.
 Рајхенбах ан дер Филс, општина у округу Еслинген, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.
 Рајхенбах (Тирингија), општина у округу Зале-Холцланд, у њемачкој покрајини Тирингија.
 Рајхенбах (Горња Франкофонија), општина у округу Кронах, у њемачкој покрајини Баварска.
 Рајхенбах (Баумхолдер), општина у округу Биркенфелд, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.